Робин Рид: 
 Рид, Робин (1899—1978) — американский борец-вольник.
 Рид, Робин (род. 1971) — британский боксёр.